Brian Robinson può riferirsi a:

 Brian Robinson (1930-2022), ciclista britannico
 Brian Robinson (1966-), rugbista a 15 irlandese
 Brian Robinson (1953-), calciatore canadese